Il Campionato argentino di rugby a 15 1974  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Cuyo

Contesto 
 Nel 1974, la  , visita l'Argentina, conquistando due vittorie sofferte.

 La selezione di Buones Aires si aggiudica anche il "Campeonato Juvenil" (under-19)

Tabellone

Preliminari

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Interzonale 3-4

Semifinali

Finale 1º posto

Collegamenti esterni